Zjazd mężczyzn podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1956 w Cortina d’Ampezzo został rozegrany 3 lutego. Zawody odbyły się na trasie Pista Olimpia - Gillardon. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Austriak Toni Sailer, srebro wywalczył Raymond Fellay ze Szwajcarii, a brąz zdobył kolejny reprezentant Austrii - Andreas Molterer.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1956